Рокстеди — многозначный термин:

 Рокстеди — музыкальный стиль
 Рокстеди — персонаж комиксов и мультсериала «Черепашки-ниндзя», носорог-мутант
 Rocksteady Studios — британская студия разработки видеоигр